Первый дивизион Мальты 1909/1910 () — 1-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1909/1910
Мальта
Мальта
1909 год на Мальте
1910 год на Мальте